Die Communauté de communes du Pays du Saintois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region  Grand Est (bis 2015 Lothringen). Er wurde am 19. Dezember 2012 gegründet und umfasst 55 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Tantonville.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays du Saintois
Gegründet 2012